Nowospasskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Nowospasskoje (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

 Nowospasskoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Nowospasskoje (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Nowospasskoje (Orenburg, Alexandrowka), Dorf in der Oblast Orenburg, Rajon Alexandrowka
 Nowospasskoje (Orenburg, Matwejewka), Dorf in der Oblast Orenburg, Rajon Matwejewka
 Nowospasskoje (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Nowospasskoje (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Nowospasskoje (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Nowospasskoje (Tula, Kimowsk), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Kimowsk
 Nowospasskoje (Tula, Kirejewsk), Dorf in der Oblast Tula, Rajon Kirejewsk